Чемпионат мира по шорт-треку 1978 года проходил с 8 по 9 апреля в Солихалле (Великобритания).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты чемпионата
 Полные результаты чемпионата мира

Шорт-трек
Шорт-трек
Апрель 1978 года
Соревнования по конькобежному спорту в Великобритании
1978
Спорт в Великобритании в 1978 году
1978 год в конькобежном спорте